Dit is een lijst van planetoïden 100801-100900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 100801 - || 1998 FW90 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100802 - || 1998 FK93 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100803 - || 1998 FP98 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100804 - || 1998 FM105 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100805 - || 1998 FX105 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100806 - || 1998 FD107 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100807 - || 1998 FA115 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100808 - || 1998 FP116 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100809 - || 1998 FW117 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100810 - || 1998 FW119 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100811 - || 1998 FB120 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100812 - || 1998 FK123 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100813 - || 1998 FE124 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100814 - || 1998 FA125 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100815 - || 1998 FQ125 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100816 - || 1998 FT129 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100817 - || 1998 FM133 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100818 - || 1998 FW133 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100819 - || 1998 FX133 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100820 - || 1998 FM139 || 28 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100821 - || 1998 FA140 || 28 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100822 - || 1998 FG140 || 29 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100823 - || 1998 FS140 || 29 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100824 - || 1998 FF142 || 29 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100825 - || 1998 FW145 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100826 - || 1998 HH2 || 18 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100827 - || 1998 HU2 || 20 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100828 - || 1998 HM6 || 21 april 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100829 - || 1998 HW8 || 17 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100830 - || 1998 HV9 || 19 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100831 - || 1998 HW9 || 19 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100832 - || 1998 HS10 || 17 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100833 - || 1998 HW10 || 17 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100834 - || 1998 HS12 || 24 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100835 - || 1998 HA14 || 24 april 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 100836 - || 1998 HF14 || 22 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100837 - || 1998 HG15 || 20 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100838 - || 1998 HB16 || 22 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100839 - || 1998 HW18 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100840 - || 1998 HD19 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100841 - || 1998 HU19 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100842 - || 1998 HX19 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100843 - || 1998 HH21 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100844 - || 1998 HH23 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100845 - || 1998 HY23 || 28 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100846 - || 1998 HW25 || 20 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100847 - || 1998 HN26 || 20 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100848 - || 1998 HE29 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100849 - || 1998 HN29 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100850 - || 1998 HV31 || 22 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100851 - || 1998 HB33 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100852 - || 1998 HY33 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100853 - || 1998 HH34 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100854 - || 1998 HU35 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100855 - || 1998 HH37 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100856 - || 1998 HX43 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100857 - || 1998 HZ43 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100858 - || 1998 HB44 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100859 - || 1998 HR46 || 20 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100860 - || 1998 HA52 || 30 april 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 100861 - || 1998 HX53 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100862 - || 1998 HF54 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100863 - || 1998 HQ54 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100864 - || 1998 HW54 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100865 - || 1998 HA58 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100866 - || 1998 HM60 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100867 - || 1998 HC61 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100868 - || 1998 HE61 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100869 - || 1998 HQ71 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100870 - || 1998 HM78 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100871 - || 1998 HH81 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100872 - || 1998 HS81 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100873 - || 1998 HT82 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100874 - || 1998 HG83 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100875 - || 1998 HW84 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100876 - || 1998 HK86 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100877 - || 1998 HN86 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100878 - || 1998 HJ90 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100879 - || 1998 HC91 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100880 - || 1998 HM93 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100881 - || 1998 HK98 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100882 - || 1998 HK101 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100883 - || 1998 HY101 || 25 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100884 - || 1998 HB102 || 25 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100885 - || 1998 HV106 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100886 - || 1998 HR108 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100887 - || 1998 HB116 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100888 - || 1998 HH117 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100889 - || 1998 HU117 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100890 - || 1998 HS122 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100891 - || 1998 HJ124 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100892 - || 1998 HM125 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100893 - || 1998 HH130 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100894 - || 1998 HK145 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100895 - || 1998 HN146 || 22 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100896 - || 1998 JT3 || 6 mei 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (100897) Piatra Neamt || 1998 JW3 || 5 mei 1998 || San Marcello || L. Tesi, A. Caronia
|-
| 100898 - || 1998 JG4 || 15 mei 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 100899 - || 1998 KC6 || 24 mei 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100900 - || 1998 KU6 || 22 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten